Léontée (du grec ancien  / Leonteús) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Léontée de Lampsaque, philosophe grec épicurien () ;
 Léontée, meneur lapithe à la guerre de Troie dans la mythologie grecque ;
 (3793) Léontée, un astéroïde.